Китайське національне шосе 106 (G106; , 106 Guo Dao) — дорога з Пекіна до Гуанчжоу.

Вона залишає Пекін у Юцюаньїн і прямує до округу Гуань, Бачжоу (Хебей), Кайфен (Хенань), Ечжоу (Хубей) і, зрештою, до Гуанчжоу (Гуандун) на південному узбережжі Китаю.

У межах міста на рівні префектури Хуанши. У східному Хубеї (від району Ечжоу та до кордону Цзянсі) G106 збігається з G316.

Маршрут і відстань

Див. також 

 Китайські національні автомагістралі

Примітки 

Дороги КНР
Транспорт Гуанчжоу